Jóvio (conde) — oficial romano do 
 Jóvio (homem claríssimo) — oficial romano do  ou V
 Jóvio (prefeito pretoriano) — oficial romano do 
 Jóvio (senador) — oficial romano do 
 Jóvio (século VI) — nobre bizantino do 
 Jóvio (governador persa) — oficial sassânida do 

Desambiguações de antropônimos